Langeln – comune tedesco (Schleswig-Holstein)
 Langeln – frazione del comune tedesco di Nordharz (Sassonia-Anhalt)